Por Kirchberg (que significa monte da igreja em alemão) pode estar à procura de:

Na Alemanha

Baden-Württemberg 
 Kirchberg - um município no distrito de Biberach, estado de Baden-Württemberg.

Baviera 
 Kirchberg - um município no distrito de Erding, estado de Baviera.
 Kirchberg im Wald - um município no distrito de Regen, estado de Baviera.

Na Áustria 
 Kirchberg in Tirol - um município no distrito de Kitzbühel, região do Tirol

Na Suíça 
 Kirchberg - uma comuna no Cantão de Berna.
 Kirchberg - uma comuna no Cantão de São Galo.

Ver ainda 
 Kilchberg - uma comuna da Suíça, no Cantão de Zurique.

Desambiguação